Norweska 1. Divisjon (1946/1947)
 Norweska 1. Divisjon (1947/1948)
 Norweska 1. Divisjon (1948/1949)
 Norweska 1. Divisjon (1949/1950)
 Norweska 1. Divisjon (1950/1951)